Grzegorz Wojtkowiak é um futebolista polaco que atua como lateral-direito. Atualmente joga pelo Lechia Gdansk.

Pela Seleção Polonesa, Wojtkowiak jogou 23 partidas, não marcando nenhum gol.

Futebolistas da Polônia
Naturais de Kostrzyn nad Odrą